Daniel Berta era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Junior A. Ore.

Agustín Velotti ha battuto in finale Andrea Collarini 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Daniel Berta (primo turno)
  Jason Kubler (secondo turno)
  Gianni Mina (quarti di finale)
  Jiří Veselý (primo turno, ritiro)
  Tiago Fernandes (quarti di finale)
  Denis Kudla (terzo turno)
  Kevin Krawietz (primo turno)
  Dominic Thiem (primo turno)

  Duilio Beretta  (semifinali)
  Máté Zsiga (terzo turno)
  Renzo Olivo (quarti di finale, ritiro)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Mitchell Frank (secondo turno)
  Mikhail Biryukov (terzo turno)
  Victor Baluda (terzo turno)
  Yasutaka Uchiyama (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2010